Пливачка трка на 50 метара слободним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 3. августа (квалификације) и 4. августа (финале) на базену центра за водене спортове.

Учествовале су рекордне 73 такмичарке из 64 земље. Олимпијски квалификационо време за ову дисциплину износило је 25,27 с и њега је испливало 29 такмичарки. Преко олимпијског селекционог времена које је износило 26,15 накнадно се на игре уврстило 12 такмичарки. Светска пливачка федерација је доделила чак 31 специјалну позивницу пливачицама из пливачки не развијених земаља.

Златну медаљу из Пекинга 2008. бранила је Немица Брита Штефен.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Резултати квалификација 
У квалификацијама одржаним 3. августа у преподневном термину учествовале су 73 такмичарке подељене у 10 квалификационих група. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки које су у квалификацијама испливале најбоља времена.

Резултати полуфинала

Резултати финала

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.